Vujić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Vujić (1945–2017), serbischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Antun Vujić (* 1945), kroatischer Politiker
 Bojan Vujić (* 1974), bosnischer Tennisspieler
 Goran Vujić (* 1982), serbischer Musiker
 Joakim Vujić (1772–1847), serbischer Autor und Dichter
 Marko Vujić (* 1984), österreichischer Fußballspieler
 Mihailo Vujić (1853–1913), jugoslawischer bzw. serbischer Hochschullehrer; Ministerpräsident
 Zoran Vujic (* 1972), österreichischer Fußballspieler